

Patronyme 
 Jimmy Gourley, guitariste, chanteur et compositeur de jazz américain
 Sean Gourley, guitariste et chanteur de jazz vivant à Paris
 Benoît Gourley, acteur français

Homonymie de patronyme